Charles Gavard (1794-1871), polytechnicien, ingénieur, éditeur et lithographe français ;
 Jacques Gavard (1871-1930), personnalité politique suisse ;
 Jean-Paul Gavard-Perret (1947- ), poète, critique littéraire et critique d'art contemporain français ;